Октябрино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Октябрино — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.

Россия 
 Октябрино — посёлок в Кукморском районе Татарстана.